Der Hun Sen Cup ist ein seit 2007 ausgetragener Fußball-Pokalwettbewerb für kambodschanische Vereinsmannschaften. Er wird jährlich von der Football Federation of Cambodia (FFC) veranstaltet und ist nach der Meisterschaft der zweitwichtigste Titel im nationalen Vereinsfußball.

Der Sieger des Shields wird nach dem K.-o.-System ermittelt. Bis auf das Halbfinale, das in Hin- und Rückspiel entschieden wird, werden alle Runden jeweils in einem Spiel ausgetragen. Steht es nach der regulären Spielzeit unentschieden, kommt es zu einer Verlängerung und gegebenenfalls zum Elfmeterschießen. Im Halbfinale kommt auch die Auswärtstorregel zur Anwendung.

Rekordsieger ist Svay Rieng mit vier Titeln. Gegenwärtiger Titelträger 2022 ist Visakha FC, der das Finale gegen Boeung Ket Angkor mit 4:3 gewann.

Die Endspiele im Überblick

Rangliste

Beste Torschützen

Weblinks 
 Übersicht der Pokalsieger bei RSSSF.com

 
Erstveranstaltung 2007